

Geografia
 Bassiano – comune della provincia di Latina

Onomastica
 Bassiano – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
 Bassiano – personaggio del Tito Andronico di Shakespeare, fratello minore di Saturnino e pretendente al trono

Persone
Nome
 Bassiano – cognato di Costantino I, che gli si rivoltò contro
 San Bassiano – primo vescovo della diocesi di Lodi
 Lucio Settimio Bassiano – nome completo di Caracalla
Cognome
 Giovanni Bassiano – giurista medioevale

Pagine correlate 
 Basso
 Bassus
 Bassano